Fundacja Leonarda da Vinci - fundacja finansująca działalność wydawnictwa Giunti w sferze programu Narodowego Wydania Rękopisów i Rysunków Leonarda da Vinci dzięki stypendiom badawczym otrzymywanym od Muzeum oraz Instytutu Nauki we Florencji. Siedzibą fundacji jest Florencja.

Bibliografia 
 Leonardo da Vinci, Artysta i dzieło, red.: D. Dzierżanowska, wyd. Arkady, Warszawa 2005, ISBN 83-213-4419-4

Instytuty badań nad Leonardem da Vinci